ORP „Rybitwa” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej. Pochodzi od rybitwy, ptaka wodnego występującego w Polsce:
 ORP „Rybitwa” – trałowiec typu FM z okresu międzywojennego, ex-niemiecki FM 2
 ORP „Rybitwa” – trałowiec typu Jaskółka z okresu międzywojennego
 ORP „Rybitwa” (622) – trałowiec bazowy projektu 206F z lat 60. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów